Amour (französisch: Liebe) ist die französische Namensform für den römischen Gott Amor. 

Es ist auch der Name oder Namensteil folgender Personen:

 François-Claude-Amour de Bouillé (1739–1800), französischer General
 Rod Brind’Amour (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Salmin Amour (* 1948), tansanischer Politiker
 Wilhelm von Saint-Amour (1200/1210–1272), französischer Theologe und Philosoph, Lehrer an der Universität Paris

Amour ist der Originaltitel folgender Filme:
 Amour (1922), Kurzfilm von Jacques de Baroncelli
 Amour (1970), Spielfilm von Gabriel Axel
 Liebe (2012), Spielfilm von Michael Haneke

Siehe auch:
 Amoura
 Amouren
 D’Amour
 D’Amours
 Damour
 Damur
 Amor
 Amoor
 Amur (Begriffsklärung)
 Armour
 L’Amour